Die Hönne ist ein linker Nebenfluss der Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Sie durchfließt den nordöstlichen Teil des Märkischen Kreises.

Geographie

Quelle 
Die Quelle der Hönne liegt am Großen Attig in Neuenrade auf . Bei der Quelle der Hönne handelt es sich um eine sogenannte Hungerquelle.

Weiterer Verlauf 
Die Hönne fließt durch Neuenrade, auf 13,2 km durch Balve, passiert Menden (Sauerland) in Richtung Norden und mündet schließlich nach 33 Kilometern bei Fröndenberg in die Ruhr.

Das durch den Flusslauf der Hönne entstandene Gebiet heißt Hönnetal, ein enges Kalksteintal mit hohen schroffen Felsen. Es zählt zu den bedeutenden Karstgebieten in Deutschland.

Im groben parallel zum Fluss verläuft die Hönnetalbahn.

Einzugsgebiet 
Das 262,16 km² große Einzugsgebiet der Hönne wird über Ruhr und Rhein  in die Nordsee entwässert.

Das Einzugsgebiet hat folgende Nutzungsstruktur:
 12,3 % – Siedlungs- und Verkehrsflächen
 1,4 % – industrielle und gewerbliche Flächen
 48,2 % – Waldflächen
 37,9 % – landwirtschaftliche Flächen

Zuflüsse 

|-
| Lunkebach
| align="right" | 30,943
| links
| align="right" | 1,2
| align="right" |
| align="center" |
| 2764 112
|-
| N.N.
| align="right" | 30,165
| rechts
| align="right" | 1,2
| align="right" |
| align="center" | 308
| 2764 114
|-
| Welmecke
| align="right" | 29,317
| rechts
| align="right" | 2,6
| align="right" | 1,605
| align="center" | 296
| 2764 12
|-
| Winterlit
| align="right" | 28,714
| links
| align="right" | 2,9
| align="right" | 3,919
| align="center" | 290
| 2764 14
|-
| N.N.
| align="right" | 27,677
| rechts
| align="right" | 0,8
| align="right" |
| align="center" | 280
| 2764 152
|-
| Freientroper-Bach
| align="right" | 26,800
| rechts
| align="right" | 4,0
| align="right" | 3,612
| align="center" | 270,5
| 2764 16
|-
| Timmersiepen
| align="right" | 25,960
| links
| align="right" | 3,1
| align="right" | 2,735
| align="center" | 263,5
| 2764 18
|-
| Fulbrauksiepen
| align="right" | 24,961
| links
| align="right" | 2,6
| align="right" |
| align="center" | 258
| 2764 192
|-
| Garbach
| align="right" | 23,975
| links
| align="right" | 4,3
| align="right" | 5,700
| align="center" | 252
| 2764 2
|-
| Frühlinghauser Bach
| align="right" | 23,2
| links
| align="right" | 1,9
| align="right" | 2,590
| align="center" | 247
| 2764 32
|-
| Amecke
| align="right" | 22,2
| links
| align="right" | 3,0
| align="right" | 3,186
| align="center" | 240
| 2764 34
|-
| Glär Bach
| align="right" | 19,917
| links
| align="right" | 3,7
| align="right" | 4,176
| align="center" | 225
| 2764 36
|-
| Borkebach
| align="right" | 19,300
| rechts
| align="right" | 11,6
| align="right" | 42,349
| align="center" | 221
| 2764 4
|-
| Germecke
| align="right" | 18,105
| links
| align="right" | 1,5
| align="right" |
| align="center" | 217
| 2764 5112
|-
| Beckumer Bach
| align="right" | 17,963
| rechts
| align="right" | 3,5
| align="right" | 4,929
| align="center" | 213
| 2764 512
|-
| Selmecke
| align="right" | 16,455
| links
| align="right" | 1,5
| align="right" |
| align="center" | 204
| 2764 5132
|-
| Ruthmecke
| align="right" | 16,375
| links
| align="right" | 2,6
| align="right" | 1,719
| align="center" | 203
| 2764 514
|-
| Grübecker Bach
| align="right" | 15,644
| rechts
| align="right" | 5,7
| align="right" | 8,275
| align="center" | 198
| 2764 52
|-
| Bremkebach
| align="right" | 13,319
| links
| align="right" | 2,7
| align="right" |
| align="center" | 180
| 2764 532
|-
| Asbeck
| align="right" | 11,979
| rechts
| align="right" | 4,0
| align="right" | 4,894
| align="center" | 171
| 2764 54
|-
| N.N.
| align="right" | 11,522
| links
| align="right" | 0,1
| align="right" |
| align="center" |
| 2764 5912
|-
| N.N.
| align="right" | 8,997
| rechts
| align="right" | 1,4
| align="right" |
| align="center" | 155,5
| 2764 592
|-
| Bieberbach
| align="right" | 8,868
| rechts
| align="right" | 14,4
| align="right" | 31,477
| align="center" | 155
| 2764 6
|-
| Hüingser Bach
| align="right" | 8,533
| links
| align="right" | 2,4
| align="right" |
| align="center" | 152,5
| 2764 712
|-
| Paschesiepen
| align="right" | 7,531
| rechts
| align="right" | 2,6
| align="right" | 1,807
| align="center" | 149
| 2764 72
|-
| Steinbach
| align="right" | 6,879
| links
| align="right" | 2,1
| align="right" | 0,885
| align="center" | 146
| 2764 732
|-
| Öse
| align="right" | 5,910
| links
| align="right" | 19,6
| align="right" | 63,730
| align="center" | 142,5
| 2764 8
|-
| N.N.
| align="right" | 5,827
| rechts
| align="right" | 1,1
| align="right" | 4,739
| align="center" | 142
| 2764 912
|-
| Wannebach
| align="right" | 3,349
| links
| align="right" | 6,2
| align="right" | 6,406
| align="center" | 135
| 2764 92
|-
| Lahrbach
| align="right" | 2,811
| rechts
| align="right" | 3,3
| align="right" | 2,819
| align="center" | 132
| 2764 94
|-
| Sellhauser Bach
| align="right" | 2,214
| rechts
| align="right" | 1,7
| align="right" |
| align="center" | 131
| 2764 952
|-
| Obergraben
| align="right" | 0,737
| links
| align="right" | 1,1
| align="right" |
| align="center" | 125
| 2764 954
|-
| Rüthers Bach
| align="right" | 0,596
| links
| align="right" | 3,4
| align="right" | 3,797
| align="center" | 124
| 2764 96
|}

Sehenswürdigkeiten 
Landschaftlich besonders reizvoll ist der Bereich zwischen Balve und Menden mit der Burg Klusenstein bei Deilinghofen und unzähligen Höhlen, wie der Balver Höhle (Kulturhöhle) und der Reckenhöhle (Tropfsteinhöhle), die im Lauf der Jahrtausende durch die Hönne aus den Kalkfelsen gebildet wurden.

Hönne als Lebensader 
Besiedlungsfunde an der Hönne lassen sich gerade in der Gegend um Balve bis in die Altsteinzeit zurückverfolgen. Auch Germanen vom Stamm der Sugambrer siedelten an diesem Gewässer und nutzten es für ihre Zwecke.

Heute ist die Qualität des Wassers der Hönne wieder so gut, dass reiche Fischvorkommen fast überall das Angeln, besonders auf Salmoniden wie Bachforelle und Äsche, zulassen.

Eine Besonderheit bietet der Fluss in regenarmen Zeiten, wenn die Hönne ähnlich der Donauversinkung im Untergrund verschwindet, durch die Kalkhöhlen unter dem Flussbett fließt und etwa zwei Kilometer flussabwärts wieder zu Tage tritt. Durch mehrere Versuche mit Einfärbung des Flusswassers konnte das Phänomen erforscht werden.

Literatur 
 Peter Kracht: Rund um das Hönnetal. Zwischen Unna, Iserlohn und Arnsberg. Bottrop / Essen 2001, ISBN 3-89355-225-1.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Der Pegel der Hönne

Sauerland
Gewässer im Märkischen Kreis